Al Plan steht für folgende Orte:

 St. Vigil in der Gemeinde Enneberg, Südtirol
 Le Pla in Département Ariège, Frankreich